Каро (Карапет) Шамирович Григорьян (; ) — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь обкома ВКП(б) Автономной области Нагорного Карабаха. Народный комиссар земледелия Армянской ССР (1937—1938).

Биография 
Родился в 1899 году в городе Закатала.

С 1921 года — член ВКП(б).

В 1920—1926 годах — на комсомольской работе.

В 1931—1933 годах — ответственный 1-й секретарь Областного комитета КП(б) Азербайджана Автономной области Нагорного Карабаха.

С 1934 по 1936 год — 1-й секретарь Мартунинского районного комитета КП(б) Армении.

В 1936—1937 годах — 1-й секретарь Ленинаканского городского комитета КП(б) Армении.

В 1937 году — народный комиссар земледелия Армянской ССР.

В 1937 году арестован, умер в 1938 году.

Ссылки 
 
 http://ru.hayazg.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 http://old.minagro.am/%d5%a3%d6%80%d5%ab%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%b7%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d6%80%d5%ab-1937%d5%a9-%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5/

Первые секретари Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР